pióro ptaka
 pióro (gladius) głowonoga
 pióro – część szabli
 wieczne pióro
 pióro resoru
 Pióro – kwartalnik literacki wydawany od 1938
 Pióro – turnia na Nosalu w Tatrach
 Pióro – źródło krasowe w Jerzmanowicach
 Jan Pióro – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Pióro (1920-2010) – doktor nauk wojskowych, generał brygady Wojska Polskiego, historyk wojskowości, publicysta
 Tadeusz Pióro (ur. 1956) – biolog, epidemiolog, polityk,  członek zarządu województwa podkarpackiego
 Tadeusz Pióro (ur. 1960) – poeta, prozaik, felietonista, historyk literatury, tłumacz